UNIKOM steht für:

 United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait), eine Peacekeeping-Mission der Vereinten Nationen von 1991 bis 2003
 Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios, einen Verband Schweizer Freier Radios/Lokalradios

UNIKOM